U30 ou U-30 peut faire référence à :
 HMS Mermaid (U30), un sloop de la Royal Navy ;
 Petit icosidodécaèdre ditrigonal (U30), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères